Cammin of Kammin staat voor:
 Kamień Pomorski, plaats in Polen (West-Pommeren)
 Cammin (bij Rostock), gemeente in Duitsland (Mecklenburg-Voor-Pommeren)
 Cammin (Burg Stargard), plaats in de Duitse gemeente Burg Stargard (Mecklenburg-Voor-Pommeren)
 het voormalige prinsbisdom Cammin (12e-17e eeuw, daarna ingelijfd bij Achter-Pommeren)